Dylan De Belder (Bergen, 3 april 1992) is een Belgisch voetballer die sinds het 2020 voor KMSK Deinze uitkomt. Hij speelt als aanvaller.

De Belder maakte zijn debuut in het eerste elftal van toenmalig eersteklasser RAEC Mons op 5 mei 2012 tijdens de uitwedstrijd op K. Beerschot AC. Dit was de laatste wedstrijd in de play-offs II B.
Tijdens de terugwedstrijd van de finale van de play-offs tegen Cercle Brugge maakte De Belder zijn eerste officiële doelpunt in de eerste ploeg van RAEC Mons. Na een succesvolle uitleenbeurt bij Lommel United, waar hij 18 doelpunten maakte, stapte hij over naar Lierse SK.

Statistieken

Zie ook
 Lijst van spelers van Cercle Brugge

DeBelder, Dylan